ВВП — аббревиатура, означающая:
 ВВП — валовой внутренний продукт, см. также ВНП.
 ВВП — самолёт вертикального взлёта и посадки (классификация самолёта по типу взлёта и посадки).
 ВВП — вертикальные взлёт и посадка.
 ВВП — водно-водяной подогреватель.

Прочие 
 ВВП — Великий Волжский путь
 ВВП — винно-водочная продукция
 ВВП — внестудийное видеопроизводство
 ВВП — внутренние водные пути
 ВВП — всеобщая воинская подготовка
 ВВП — Всероссийская великодержавная партия, до 10.2002: РХДП
 ВВП — высоковольтный провод
 ВВП — Временное Всероссийское правительство (неофициальные именования — «Директория», «Уфимская Директория») — высший орган государственной власти, образованный в Уфе на Государственном совещании 23 сентября 1918 года.
 ВВП — Владимир Владимирович Путин, президент России

См. также 
 ВПП